

Скорочення 
 ТУ - скорочено від Технічні умови

Муніципалітети у Франції 
 Ту () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Ту () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Ту () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер

Інше 
 Ту (річка)
 Ту — літаки КБ Туполєва
 ТУУ — Технічні умови України